Szwajcaria:
 Biel/Bienne – miasto w kantonie Berno
 Biel/Bienne – stacja kolejowa w Biel/Bienne
 Biel/Bienne – okręg (Verwaltungskreis) w kantonie Berno

Inne:
 FC Biel-Bienne – szwajcarski klub piłkarski
 VBC Biel-Bienne – szwajcarski klub piłki siatkowej

Zobacz też:
 Biel
 Bienne